TV União Rio Branco é uma emissora de televisão brasileira sediada em Rio Branco, capital do estado do Acre. Opera no canal 6 (38 UHF digital) e é uma emissora própria da TV União.

História 
A emissora foi inaugurada em agosto de 1988 pelo bancário e empresário cearense José Alberto Bardawil. Na época, operava no canal 13 VHF e retransmitia o sinal da Rede Bandeirantes. Em 1990, a TV União já contava com sete retransmissoras implantadas nos principais municípios além da capital, nas quais só a TV Acre tinha, até então.

Durante a década de 1990, a emissora concorreu com a TV Acre, chegando a ser vice-líder de audiência no estado, ficando na frente de emissoras como TV Gazeta (afiliada à Rede Manchete) e TV Rio Branco (afiliada ao SBT).

Em novembro de 2000, a emissora começa a reduzir a programação da Band, trocando-os pela programação local, de gênero exclusivamente jovem. Em dezembro, a emissora ganha uma sucursal em Fortaleza, no Ceará. Já no dia 4 de maio de 2001, com o fim da afiliação com a Band e o início da Rede União, a matriz é transferida, em definitivo, para a capital cearense. Em 2002, a emissora pede no Ministério das Comunicações retransmissoras fora do Acre.

Retransmissoras 
 Brasileia - 7 VHF analógico / 39 UHF digital (em implantação)
 Feijó - 11 VHF analógico / 39 UHF digital (em implantação)
 Plácido de Castro - 39 UHF digital (em implantação)
 Porto Acre - 13 VHF
 Sena Madureira - 9 VHF analógico / 38 UHF digital (em implantação)
 Senador Guiomard - 19 e 45 UHF digital / 38 UHF digital (em implantação)
 Tarauacá - 38 UHF digital (em implantação)
 Xapuri - 10 VHF analógico / 38 UHF digital (em implantação)

Sinal digital 

A emissora iniciou suas transmissões digitais no dia 5 de setembro de 2017, através do canal 38 UHF (13.1 virtual). Em janeiro de 2019, o canal virtual foi alterado do 13.1 para o 6.1.

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a TV União Rio Branco, bem como as outras emissoras de Rio Branco, cessou suas transmissões pelo canal 13 VHF no dia 31 de outubro de 2018, seguindo o cronograma oficial da ANATEL.

Ver também 
 Rede União

Mídia de Rio Branco
Canais de televisão do Acre
Canais de televisão fundados em 1988
Emissoras da Rede União